3 miejscowości w Polsce: 
 Maszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława 
 Maszków – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce 
 Maszków – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice

Zobacz też: Maszkowo